La palabra convento () puede referirse a:
Convento, establecimiento religioso, generalmente cristiano, similar a un monasterio, pero generalmente en las ciudades y en contacto con el pueblo.
Arroyo de los Conventos, curso de agua en el departamento de Cerro Largo, Uruguay.
Convento Building, edificio de la Misión del Señor Fernando, Rey de España, en California, Estados Unidos.
Guerra de los Conventos, conflicto interno en los inicios de la Colombia independiente (1839-1842). 
Hotel El Convento, establecimiento hotelero en el Viejo San Juan, Puerto Rico.
Quema de conventos, disturbio anticlerical caracterizado por el incendio de edificios religiosos.
En latín
Conventus, delimitación territorial en la antigua época romana.
En inglés
Convent, lugar designado por el censo en la parroquia de St. James, Luisiana, Estados Unidos.